Kliek of clique, (vrienden)groep, soms met een pejoratieve betekenis: bende, (obscuur) clubje
Clique (grafentheorie) of kliek, deelverzameling van verbonden knopen in een graaf
houten stok, gebruikt in het kolfspel: Kliek (kolfspel)
't Kliekske, volksmuziekgroep
Kliekje, tafelrestjes